Die Welsh Open 1995 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1994/95, das vom 22. bis 29. Januar 1995 in Newport ausgetragen wurde. Das Newport Centre der südwalisischen Hafenstadt war zum vierten Mal Veranstaltungsort des Turniers.

Steve Davis, Sieger im Vorjahr, konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Nach Alan McManus im Jahr 1994 war erneut ein Schotte sein Finalgegner: John Higgins hatte es als Qualifikant bis ins Finale geschafft. Davis siegte mit 9:3.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Fast 60.000 £ mehr wurden in diesem Jahr an die Spieler verteilt. 5.500 £ bekam der Sieger mehr als 1995, 3.000 £ waren es beim unterlegenen Gegner usw. Die Achtelfinalverlierer wurden mit einem Plus von 2.450 £ besonders aufgewertet. Besonders groß auch der relative Zuwachs bei den Teilnehmern der ersten Hauptrunde, bei denen sich die Prämie auf über 1.000 £ fast verdreifachte. Allerdings gab es danach nur noch für die letzte Qualifikationsrunde Geld, die Plätze 97–128 gingen diesmal leer aus.

Auch bei den Punkten für die Weltrangliste gab es Änderungen, allerdings in die andere Richtung. Nur die Siegerpunktzahl blieb unangetastet, 500 Punkte weniger gab es für Platz 2, ab dem Achtelfinale war es fast ein Drittel, bei den Qualifikanten bis zur Hälfte weniger.

Finalrunde 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich in der Qualifikation durchgesetzt hatten.

Finale 
Obwohl John Higgins noch nicht einmal zu den Top 50 der Welt zählte, hatte er in dieser Saison bereits zwei Finals erreicht und beide gewonnen. Außerdem hatte er beim Dubai Classic wenige Monate zuvor Steve Davis bereits einmal geschlagen. Der Weltranglistenzweite konnte dagegen nicht nur die weitaus größere Erfahrung vorweisen, er hatte im Vorjahr an selber Stelle das Finale bereits einmal gewonnen. Bei einem wechselhaften Beginn ging Higgins mit 2:1 in Führung, bevor Davis den Spielstand in 4:2 drehte. Bis zum Sessionende stand es 5:3 und beide Spieler hielten sich für den Abend noch alle Chancen offen. Der erste Frame der zweiten Session war umkämpft und ging knapp an Davis. Mit einem 63-Punkte-Break holte er sich auch den nächsten Frame und der Schotte stand nun unter Druck. Zwar hielt er in den nächsten Frames dagegen, aber Steve Davis hatte holte sich auch die Frames drei und vier des Abends und gewann letztlich deutlich mit 9:3. Für den Engländer war es mit 37 Jahren der 28. und letzte Sieg seiner Karriere bei einem Weltranglistenturnier.

Qualifikation 
Am 8. Juli 1994 begann die erste Qualifikationsrunde und am 19. September stand nach der 6. Runde fest, welche 32 Spieler Anfang 1995 im Hauptturnier in Newport gegen die Top 32 der Weltrangliste antreten würden. 480 Spieler inklusive der Weltbesten hatten sich für die Welsh Open in diesem Jahr angemeldet.

Century-Breaks 
12 Spieler erzielten im Hauptturnier 20 Breaks von mindestens 100 Punkten. Mit fünf Centurys war Anthony Hamilton am erfolgreichsten. Er blieb trotzdem ohne Prämie, da Peter Ebdon sein 135-Punkte-Break vor Kameras spielte und ohne Kameras der Nordire Gerard Greene in der Qualifikation ein Break von 140 Punkten geschafft hatte.

Quellen 

1995
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre